Przestrzeń Moore’a – przestrzeń rozpatrywana w topologii ogólnej
 Przestrzeń Moore’a – przestrzeń rozpatrywana w topologii algebraicznej